John T. Essberger ist der Name folgender Personen:

* John T. Essberger (1886–1959), deutscher Reeder

John T. Essberger steht für:

 Reederei John T. Essberger, Teil der Von Rantzau & Co. Handels- und Beteiligungsgesellschaft GmbH
 John T. Essberger (Schiff), einen Seenotrettungskreuzer